Primera División 1967 (Chili)
 Primera División 1967 (Argentinië)
 Primera División 1967 (Uruguay)
 Primera División 1967 (Paraguay)
 Primera División 1966/67 - Spanje